

Patronymes 
 Baron de Longueuil, titre colonial français.

Toponymes

Canada 
 Longueuil, ville du Québec.
 Longueuil—Pierre-Boucher, circonscription électorale fédérale du Québec. 
 Longueuil–Université-de-Sherbrooke, une station du métro de Montréal.
 Saint-Jean-Longueuil, diocèse du Québec.
 Vieux-Longueuil, arrondissement de la ville de Longueuil.

Divers 
 Coupe Longueuil, coupe de cheveux culte des années 1980 au Québec ;
 Les Chevaliers de Longueuil, club de hockey sur glace de Longueuil au Québec.

Voir aussi 
 Longueil (homonymie)